Тюгурюк (уст. Аксаз) () — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 24 км по левому берегу реки Кокса. Длина реки составляет 62 км, площадь водосборного бассейна 812 км².

На реке стоит Тюгурюк — посёлок в Усть-Коксинском районе.

Притоки 
 9 км: Малый Карыгем
 16 км: Большой Карыгем
 29 км: Большая Булухта
 33 км: Маргала

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Коксы (приток Катуни)
Реки Усть-Коксинского района